Anushavan Danielyan – politico karabakho
 Elina Danielyan – scacchista armena
 Haykanowš Danielyan – soprano e pedagogo sovietico
 Hovhannes Danielyan – pugile armeno